

Itambé est une municipalité de l'État de Bahia
 Itambé est une municipalité de l'État de Pernambouc
 Itambé est une municipalité du Paraná
 Itambé do Mato Dentro est une municipalité de l'État du Minas Gerais

Homonymie de toponyme